Isla Torre puede referirse a:
 Isla Torre (Palmer), isla de la Antártida en el archipiélago Palmer;
 Isla Torre (Shetland del Sur), isla de la Antártida en el archipiélago de las islas Shetland del Sur denominada también isla Cecilia.